Indianapolis est la capitale de l'État de l'Indiana, aux États-Unis.
 Indianapolis 500 est une course automobile américaine.
  : quatre navires de l'US Navy.
 Indianapolis est le nom d'un des virages mythiques du circuit des 24 Heures du Mans.